Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Hugo Grenier ha sconfitto James Duckworth con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Constant Lestienne (quarti di finale)
  James Duckworth (finale)
  Hugo Grenier (campione)
  Tomáš Macháč (semifinale)

  Jan-Lennard Struff (secondo turno) 
  Ryan Peniston (secondo turno) 
  Zsombor Piros (quarti di finale) 
  Kaichi Uchida (quarti di finale)

Qualificati 

  Albano Olivetti (primo turno)
  Matteo Martineau (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

  Térence Atmane (secondo turno) 
  Kenny de Schepper (primo turno) 
  Robin Bertrand (primo turno)

Wildcard 

  Clément Chidekh (primo turno)
  Gabriel Debru (secondo turno)

  Sascha Gueymard Wayenburg (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cassis Open Provence 2022